Деланоэ́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Деланоэ, Бертран (род. 1950) — французский политик.
 Деланоэ, Пьер (1918—2006) — автор французских песен.